Azygossystemet er et venøst cirkulationssystem som får sit navn fra det græske udtryk azygos, som betydder uparret. Den består af de tre vener der forløber langs rygsøjlen: vena azygos på højre side og vena hemiazygos samt vena hemiazygos accesoria på venstre side. Både vena azygos og vena hemiazygos begynder ved T12, og er direkte fortsættelser af vena lumbalis ascendens.

Azygossystemet modtager venøst drænage fra hele indervæggen i brystkassen og dræner desuden også organerne i mediastinum posterius.

Hele systemet dræner ind i vena cava superior via vena azygos.

Klinisk relevans 
Azygossystemet, de venøse plekser omkring rygsøjlen, vena vava inferior og vena cava superior anastomoserer livligt med hinanden og der opstår en kollateral cirkulation som resultat. Med stiget venøst blodtryk i en af disse systemer, eksempeltvist ved blodprop, kan blodet i stedet løbe igennem plexus venosus vertebralis internus igennem rygsøjlen for at finde en ublokeret vene. Da plexus venosus vertebralis internus er klapløst, kan dette foregår i alle retninger, og der kan opstå infektions- og cancerspredninger til rygsøjlen og hovedet via denne kolateralle cirkulation.

Referencer 

Anatomi
Vener i azygossystemet